Брак:

 Брак — семейная связь между людьми.
 Брак — некачественная продукция.

Топонимы 
 Брак — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
  — населённый пункт в Феццане, Ливия.

Искусство 
 «Брак» — трагикомедия режиссёра Клода Лелуша (Франция, 1974).
 «Брак» — объёмный мультфильм из верёвок режиссёра Гарри Бардина (СССР, 1987).

Люди 
 Брак, Вальтер (1880—1919) — немецкий пловец.
 Брак, Виктор (1904—1948) — заместитель начальника канцелярии Гитлера, нацистский преступник.
 Брак, Кенни (род. 1966) — шведский автогонщик.
 Брак, Жорж (1882—1963) — французский художник, график, скульптор и декоратор; один из создателей кубизма.
 Брак, Поль (род. 1933) — французский автомобильный дизайнер.